2 miejscowości w Hiszpanii:
 La Creueta – miejscowość w Katalonii, w prowincji Girona, w comarce Gironès, w gminie Girona
 La Creueta – miejscowość w Katalonii, w prowincji Barcelona, w comarce Maresme, w gminie Arenys de Munt